Vipera bulgardaghica — вид отруйної змії родини гадюкові (Viperidae).

Опис 
Тіло завдовжки до 78 см. Самиці більші за самців.

Поширення 
Гадюка зустрічається лише у горах Болкар Даг у провінції Нігде на півдні Туреччини.

Примітки

Посилання 
 Golay P, Smith HM, Broadley DG, Dixon JR, McCarthy CJ, Rage J-C, Schätti B, Toriba M. 1993. Endoglyphs and Other Major Venomous Snakes of the World: A Checklist. Geneva: Azemiops. 478 pp.

 Nilson G, Andrén C. 1985. Systematics of the Vipera xanthina complex (Reptilia: Viperidae). 3. Taxonomic status of the Bulgar Dagh viper in south Turkey. Journal of Herpetology 19 (2): 276–283. (Vipera bulgardaghica, new species)

Гадюкові
Тварини, описані 1985
Плазуни Туреччини
Ендемічна фауна Туреччини